Queen Rocks:

 Queen Rocks — сборник песен группы Queen.
 Queen Rocks — сборник видеоклипов британской рок-группы Queen.